Tomorrow kan syfta på:

 Tomorrow – ett engelskt psykedeliskt rockband
 Tomorrow (musikalbum av Tomorrow) – ett album från 1968 av den engelska gruppen Tomorrow
 Tomorrow (låt av Europe) – en låt av den svenska hårdrocksgruppen Europe från 1989
 Tomorrow (låt av Gianluca Bezzina) – en låt med den maltesiska sångaren Gianluca Bezzina från 2013
 Tomorrow (låt av Silverchair) – en låt på albumet Frogstomp från 1995
 Tomorrow (musikalbum av Clark Datchler) – ett musikalbum från 2007 av Clark Datchler
 Tomorrow (musikalbum av Sean Kingston) –  ett musikalbum från 2009 av Sean Kingston